Кубок Первого канала 2015 — хоккейное соревнование в рамках хоккейного Евротура сезона 2015/2016. Прошло в период с 17 по 20 декабря 2015 года в Москве. Победителем стала сборная Чехии.

Выставочный матч Чехия — Финляндия состоялся в столице Чехии Праге.

Арены

Турнирная таблица 

Указано местное время. 
Москва — московское время (UTC+3), Прага — центрально-европейское время (UTC+1)

Победитель

Лучшие игроки турнира 

 Вратарь –   Виктор Фаст
 Защитник –  Юусо Хиетанен
 Нападающий –  Томаш Винцоур

Примечания 

2015
2015 год в хоккее
Спорт в России в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт в Чехии в 2015 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехии
Декабрь 2015 года
Международные спортивные соревнования в Праге
Соревнования по хоккею с шайбой в Москве